Soledad – miasto w USA, w stanie Kalifornia
 Soledad – miasto w północnej Kolumbii
 Soledad – miasto w Wenezueli, w stanie Anzoátegui
 Soledad – gmina w Hondurasie, w departamencie El Paraíso
 Soledad – imię żeńskie
 Soledad – płyta 4ART music, nagrana przez Krzysztofa Meisingera i Capelle Bydgostiensis
 Soledad – telenowela meksykańska z 1980 roku
 Soledad – telenowela peruwiańska z 2001 roku
 Soledad – w dialekcie andaluzyjskim oznacza Soleá – jeden z podstawowych stylów flamenco